Квинт:

  — в Древнем Риме преномен (личное имя).

Персоналии 
 Квинт, Владимир Львович (род. 1949) — доктор экономических наук, профессор политической экономии.
 Квинт, Лора Геннадьевна (род. 1953) — советский и российский композитор, пианистка.
 Квинт, Филипп (род. 1974) — американский скрипач российского еврейского происхождения.

См. также 

 «KVINT» — тираспольский винно-коньячный завод.
 Квинто (от муз. Квинта) — главный герой фильмов Ва-банк и Ва-банк 2.
 «ПТК Квинт» — российский программно-технический комплекс.
 
 Квинта, Руслан (род. 1972) — украинский композитор.